William Manning (homme politique), (1763-1835), est un homme politique britannique
 William Henry Manning, (1863-1932), est un administrateur colonial britannique